(27) Эвтерпа () — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S. Он был открыт 8 ноября 1853 года английским астрономом Джоном Хиндом в обсерватории Бишопа, Великобритания и назван в честь Эвтерпы, древнегреческой музы лирической поэзии и музыки.

См. также 
 Список астероидов (1—100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии
Ноябрь 1853 года